Meerdere voetballers staan bekend onder de naam Andoni Goikoetxea, die beiden speelden bij Athletic Bilbao en het Spaans voetbalelftal:

Andoni Goikoetxea Olaskoaga (1956), speler bij Athletic de Bilbao in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw;
Ion Andoni Goikoetxea (1965), speler bij FC Barcelona en Athletic de Bilbao in de jaren negentig van de twintigste eeuw